!I
Dörfer und Ortsteile in Baden-Württemberg I
BadenWurttemberg I